«Ряза́нь-ВДВ» — женская футбольная команда из Рязани. Участник Чемпионата России с 1996 года.

История 
Клуб основан в 1996 году.
21 апреля 1996 года, женская футбольная команда «Марсель» провела свой первый официальный матч на всероссийской арене.

Прежние названия:
 1996 — «Марсель»
 1997—1999 — «ВДВ»
 2000—2004 — «Рязань-ТНК»
 2005—2020 — «Рязань-ВДВ»

12 октября 2020 года Правительство Рязанской области объявило о планах ликвидации клуба «Рязань-ВДВ» после окончания сезона-2020. Однако, 30 ноября на встрече губернатора Рязанской области Николая Любимова и главы РФС Александра Дюкова было решено сохранить клуб.. Однако, в сезоне 2021 команда заняла лишь 6-е место, а сезон 2022 стал худшим сезоном в истории команды, которая финишировала на последнем 10-м месте.

Достижения 
Чемпионат России
 Чемпион России (4): 1999, 2000, 2013, 2018
 Серебряный призёр (1): 2017
 Бронзовый призёр (7): 1997, 1998, 2001, 2002, 2012/13, 2014, 2016
Кубок России
 Обладатель (2): 1998, 2014
 Финалист (6): 1997, 1999, 2000, 2001, 2018, 2019
Кубок УЕФА
 1/4 финала (1): 2001/02
Лига чемпионов
 1/16 финала (3): 2014/15, 2018/19, 2019/20

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Игорь Гаврилин — главный тренер
  Павел Таёкин — тренер
  Геннадий Стрикалов — тренер вратарей

Главные тренеры 
  Виктор Богомолов (январь 1996 — 10 июля 1996)
  Виктор Исайкин (10 июля 1996 — 30 мая 1998)
  Иван Кинякин (30 мая — 23 июня 1998)
  Владислав Гаврилов (28 июня — до конца сезона 1998)
  Виктор Исайкин (1999—2001)
  Салех Абдулкаюмов (2002—2003)
  Александр Ерастов (2005)
  Роза Ярайкина (2005, конец сезона)
  Вячеслав Евлампьев (1 круг 2006)
  Сергей Андреев (2 круг 2006)
  Виктор Зернов (январь 2007 — 5 августа 2007)
  Константин Климашин (5 августа 2007—2014)
  Дмитрий Осокин (2015 — 14 августа 2016)
  Константин Климашин (27 августа 2016 — январь 2020)
  Горан Алексич (январь-июль 2020)
  Георгий Шебаршин (июль 2020 — декабрь 2021)
  Игорь Гаврилин (с января 2022)

Результаты выступлений 

 Статистика выступлений на сайте rsssf.com

Выступления в Кубке УЕФА и Лиге Чемпионов

Рязаночка 

В Чемпионате России 1998 года была сделана попытка выступления молодёжной команды «ВДВ» - «Рязаночка».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте soccerway
 Профиль на сайте thefinalball.com
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Армейские футбольные клубы
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Рязани